Pickford ist ein englischer Familienname. Als Herkunfts- bzw. Wohnstättenname verweist er entweder auf den Ort Pickforde (heute Teil von Ticehurst) in Sussex, oder aber auf die Ortschaft Pitchford in Shropshire. Im ersteren Falle ginge er letztlich wohl auf Altenglisch picga, „Schwein“ und ford, „Furt“ zurück, im Falle von Pitchford hingegen auf altenglisch pic, „Pech“ und ford, „Furt“. Als Familienname ist Pickford (bzw. Picford, Pykeford o. ä.) seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar.

Namensträger 
 Eduard Pickford (1823–1866), deutscher Volkswirt und Politiker,  Abgeordneter der Badischen Ständeversammlung
 Edward Pickford (1601–1657), englischer katholischer Theologe
 Grace E. Pickford (1902–1986), anglo-amerikanische Biologin
 Jack Pickford (1896–1933), kanadisch-amerikanischer Schauspieler
 Jordan Pickford (* 1994), englischer Fußballspieler
 Joseph Pickford (1734–1782), englischer Baumeister und Architekt
 Kevin Pickford (1975–), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lottie Pickford (Charlotte Smith, 1893–1936), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Pickford (* 1943), britisch-französischer Paläontologe
 Mary Pickford (1892–1979), kanadisch-amerikanische Schauspielerin der Stumm- und frühen Tonfilmzeit
 Mary Ada Pickford (1884–1934), britische Politikerin
 Olive Thomas (1894–1920), US-amerikanische Schauspielerin
 William Pickford, 1. Baron Sterndale (1848–1923), britischer Jurist

Siehe auch 
 Pigford
 Bickford

Einzelnachweise 

Familienname
Herkunftsname
Englischer Personenname